Jardinópolis, un comune brasiliano dello stato di Santa Catarina
  Jardinópolis, un comune brasiliano dello stato di San Paolo